Anzoátegui peut désigner :

Toponymes

Anzoátegui : une municipalité du département de Tolima.

État d'Anzoátegui : l'un des 23 États du pays ;
 Anzoátegui : l'une des 9 municipalités de l'État de Cojedes ;
 Anzoátegui : l'une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Anzoátegui : capitale de la paroisse civile d'Anzoátegui, de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Patronymes 
 José Antonio Anzoátegui (1789-1819), militaire et homme politique vénézuélien.

Sports 
 Deportivo Anzoátegui : club de football de la ville de Puerto La Cruz dans l'État d'Anzoátegui au Venezuela.
 Marinos de Anzoátegui : équipe de basket-ball de la ville de Puerto La Cruz dans l'État d'Anzoátegui au Venezuela.

Homonymie de toponyme